Desa Sindangjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 107,00), 
 Desa Sindangjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 107,27), 
 Desa Sindangjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 107,68), 
 Desa Sindangjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,09, long 107,13), 
 Desa Sindangjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 108,88), 
 Desa Sindangjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 108,87), 
 Desa Sindangjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,79, long 108,25), 

Robotskapade Indonesienförgreningar